Конкордия () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Юго-западная Антьокия.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано в 1830 году. Муниципалитет Конкордия был выделен в отдельную административную единицу в 1848 году.

Географическое положение 

Город расположен в юго-западной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, к западу от реки Каука, на расстоянии приблизительно 38 километров к юго-западу от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1832 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Конкордия граничит на севере с муниципалитетом Бетулия, на западе — с муниципалитетами Бетулия, Уррао и Сальгар, на юге — с муниципалитетом Сальгар, на востоке — с муниципалитетами Титириби и Армения, на юго-востоке — с муниципалитетом Венесия. Площадь муниципалитета составляет 231 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 20 922 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,4 % от населения Конкордии, женщины — соответственно 48,6 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 74,2 %.

Экономика 
Основу экономики Конкордии составляет сельскохозяйственное производство, наибольшую долю в котором, занимают выращивание кофе и животноводство.
61,6 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 22,6 % — предприятия сферы обслуживания, 14,7 % — промышленные предприятия, 1,1 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия